Voici la liste des planètes mineures numérotées de 320001 à 321000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 320001 à 321000

320001-320100

320101-320200

320201-320300

320301-320400

320401-320500

320501-320600

320601-320700

320701-320800

320801-320900

320901-321000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000